Il doppio dell'Oporto Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomás Carbonell e Francisco Roig erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Joshua Eagle e Andrew Florent.

Emanuel Couto e Bernardo Mota hanno battuto in finale 4–6, 6–4, 6–4 Eagle e Florent.

Teste di serie
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali)
 David Adams /  Menno Oosting (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Oporto Open 1996
ATP Tour 1996